Idea eller IDEA kan syfta på

  IDEA – en mellanstatlig organisation för att främja demokrati och demokratisering, seInternational Institute for Democracy and Electoral Assistance
 IDEA – en fristående arbetsgivarorganisation för arbetsgivare som bedriver ideell och idéburen verksamhet utan primärt vinstsyfte, se Idea arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
 Idea (musikalbum) – tredja musikalbumet av Bee Gees från 1968
 Idea (djur) – ett släkte av fjärilar